Santa Rosalía kan syfta på:

Colombia 

 Santa Rosalía (kommun), Vichada,

Mexiko 

 Santa Rosalía, San Luis Potosí, Tamasopo, 
 Santa Rosalía, Tabasco, Cárdenas, 
 Santa Rosalía, Sonora, 
 Santa Rosalia, Baja California Sur, Mulegé, 
 Santa Rosalía, Michoacán de Ocampo, Morelia, 
 Ciudad Camargo, ort, Chihuahua, 
 Santa Rosalía, Comitán, 
 Santa Rosalía, Veracruz, Álamo Temapache, 
 Santa Rosalía, Tapachula, 
 Santa Rosalía, Teopisca,